Bruno Madinier (né en 1960), comédien français ;
 Gabriel Madinier (1895-1958), philosophe français.

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal